Neuvy (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Neuvy (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Neuvy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny